Сент-Этье́н-дю-Ге-де-л’Иль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Лудеак. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22288.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 380 км к западу от Парижа, в 75 км западнее Ренна, в 50 км к югу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 355 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 252 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 188 были экономически активными, 64 — неактивными (показатель активности — 74,6 %, в 1999 году было 72,3 %). Из 188 активных работали 170 человек (98 мужчин и 72 женщины), безработных было 18 (8 мужчин и 10 женщин). Среди 64 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Этьен (XVI век). Исторический памятник с 1926 года
 Статуя «Мадонна с младенцем» (XIV век). Высота — 110 см, дерево. Исторический памятник с 1973 года
 Крест на новом кладбище (XVI век). Исторический памятник с 1970 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор